LV, Lv eller lv kan vara:

 LV – ett tal med romerska siffror, se  55 (tal)
 LV – landskod ISO 3166 för Lettland
 LV – nationalitetsmärke för motorfordon från Lettland
 lv – språkkoden ISO 639-1 för lettiska
 .lv – nationell toppdomän för Lettland
 LV – radiovågor med frekvenser mellan 30 och 300 kHz, se Långvåg
 LV – en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, se Läkemedelsverket
 LV – ett franskt företag som tillverkar lyxvaror., se Louis Vuitton
 Lv – alla åtgärder med syfte att eliminera eller reducera effektiviteten i fientliga luftaktioner, se Luftvärn